«Мэр» () — американский комедийный телесериал Джереми Бронсона, премьера которого состоялась на телеканале ABC 3 октября 2017 года.

4 января 2018 года сериал был закрыт после одного сезона. Оставшиеся четыре эпизода стали выходили на Hulu еженедельно с 9 января 2018 года, а затем стали доступны для просмотра на сайте ABC.com с 25 января 2018 года.

Сюжет 
Хип-хоп исполнитель Кортни Роуз в отчаянной попытке продвинуть свою музыкальную карьеру баллотируется на пост мэра своего городка Форт-Грей. Неожиданно для всех, включая самого Кортни, его избирают новым мэром, и у парня начинаются настоящие проблемы, к которым он не готов.

В ролях 
 Брэндон Майкл Холл — Кортни Роуз
 Лиа Мишель — Валентина Барелла
 Бернард Дэвид Джонс — Джермейн Лефордж
 Марсель Спирс — Ти Кей Клифтон
 Иветт Николь Браун — Дина Роуз
 Джиллиан Арменанте — Китти Кавано, (одна из сотрудников Кортни, нанятый Вэл) 
 Дэвид Спейд — Эд Гант, (член совета и соперник Кортни на выборах)
 Дэйвид Диггс — Мак, (хип-хоп артист и кумир Кортни)
 Ларри Джо Кэмпбелл — Дик, (один из сотрудников Кортни, нанятый Вэл)
 Ларри Уилмор — Верн Коркер, (финансовый аналитик, работающий в городском совете)
 Анабель Муньос — Габби Монтойя
 Арсенио Холл — Преподобный Очо Окойя
 Кристен Джонстон — начальник полиции Фокса

Список эпизодов

Производство 
Сериал был официально заказан в производство 11 мая 2017 года.

Кастинг 
26 января 2017 года Брэндон Майкл Холл получил роль Кортни Роуз. Лиа Мишель получила роль Валентины Бареллы 23 февраля 2017 года. 16 марта 2017 года Иветт Николь Браун присоединилась к актёрскому составу в роли Дины Роуз. 16 мая 2017 года стало известно, что Марсель Спирс исполнит роль Ти Кея Клифтона. 27 июля 2017 года Бернард Дэвид Джонс получил роль Джермейна Лефорджа.

Музыка 
Давид Диггс является не только исполнительным продюсером и актёром второго плана проекта, он также написал музыку для сериала.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2017 году
Телесериалы США, завершённые в 2017 году
Телесериалы-ситкомы США
Телесериалы на английском языке
Телесериалы ABC Studios
Программы телеканала American Broadcasting Company
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Калифорнии